Chantenay kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Chantenay-Villedieu, departementet Sarthe i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Chantenay-Saint-Imbert, departementet Nièvre i regionen Bourgogne-Franche-Comté,